Moffatt ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Moffatt (* 1979), franko-kanadische Chansonnière
 Doug Moffatt (* 1964), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Emma Moffatt (* 1984), australische Triathletin
 Hugh Moffatt (* 1948), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter
 Jerry Moffatt (* 1963), englischer Kletterer
 Katy Moffatt (* 1950), US-amerikanische Singer-Songwriterin 
 Keith Moffatt (* 1935), britischer mathematischer Physiker
 Leonard James Moffatt (auch: Len Moffat; 1923–2010), US-amerikanischer Krimi- und Horror-Schriftsteller
 Max Moffatt (* 1998), kanadischer Freestyle-Skier
 Seth C. Moffatt (1841–1887), US-amerikanischer Politiker
 Tracey Moffatt (* 1960), australische Avantgardekünstlerin, Fotografin und Filmemacherin

Moffatt ist der Name folgender Ortschaften:

 Moffatt (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch: 

 Moffat
 Moffattwirbel
 Pfitzner-Moffatt-Oxidation
 The Moffatts